Németország
Mölln, település Mecklenburg tartományban
Mölln, település Schleswig-Holstein tartományban